Джон Пирс:
 Пирс, Джон Робинсон (1910—2002) — американский инженер и писатель в жанре научной фантастики.
 Пирс, Джон Уильям (род. 1988) — австралийский теннисист.